

Codici 
 BVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boa Vista (RR) (Brasile)

Calcio 
 BVB – acronimo con cui è noto il , squadra di calcio tedesca.

Musica 
 Black Veil Brides – gruppo musicale statunitense